Гайдер (, ) — німецьке та англійське прізвище:
 Йорг Гайдер (1950—2008) — правий австрійський політик націоналістичного спрямування
 Фріц Гайдер (1896—1988) — австрійський, а потім американський психолог, чиї ідеї справили великий вплив на американську соціальну психологію.

Прізвища